Мария Сорокина:
 Сорокина, Мария Анатольевна (род. 1995) — российская хоккеистка, вратарь.
 Сорокина, Мария Ивановна — народный депутат РФ.
 Сорокина, Мария Сергеевна (1911—1948) — советская артистка балета.